Музеї України — державні, комунальні, відомчі та приватні музеї України.
 «Музеї України (журнал)» — науково-популярне загальноукраїнське видання.